Лос Волканес има више значења:

 Лос Волканес (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Волканес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Волканес (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Волканес (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Волканес, Ла Реата (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Волканес (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Волканес (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику